Puchar Świata w narciarstwie szybkim 2022 rozpoczął się 11 lutego 2022 r. w fińskim ośrodku narciarskim Salla Ski Resort, a zakończył się 1 kwietnia tego samego roku w andorskiej Grandvalirze.

Obrońcami Kryształowej Kuli w kategorii S1 byli Francuz Simon Billy wśród mężczyzn oraz Szwedka Britta Backlund wśród kobiet.

Kalendarz i wyniki Pucharu Świata

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Bibliografia 
 

2022 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie szybkim